Spencer Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Spencer Creek (Clam River), Nebenfluss des Clam River in Wisconsin
 Spencer Creek (Michigan), Fluss bei Alden, Michigan

in Australien:
 Spencer Creek (McLeod River), Nebenfluss des McLeod River (Mitchell River) in Queensland
 Spencer Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland

in Kanada:
 Spencer Creek (Ontario)